Grua, La Grua oder Grúa ist der Familienname folgender Personen:

 Bruno Grua (* 1946), französischer Priester, Bischof von Saint-Flour

 Emmy La Grua, italienische Opernsängerin (Sopran)

 Miguel de la Grúa Talamanca y Branciforte (1750–1812), spanischer Vizekönig von Neuspanien

Grua ist der Name folgender Orte:

 Grua (Gemeinde Frauenstein), Ortschaft der Gemeinde Frauenstein (Kärnten), Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Grua (Gemeinde Weitensfeld), Ortschaft der Gemeinde Weitensfeld im Gurktal, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Grua (Norwegen), Ort in der Gemeinde Lunner, Provinz Viken, Norwegen